37471 Popocatepetl è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1960, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 1,9530078 UA e da un'eccentricità di 0,0968221, inclinata di 22,13256° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Popocatepetl
Corpi celesti scoperti nel 1960